Große Burgstraße steht für:

 Große Burgstraße (Lübeck), Straße in Lübeck
 Große Burgstraße (Weißenfels), Straße in Weißenfels